

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wólka Nadbużna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów 
 Wólka Nadbużna – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze